La ferrorhodsite è un minerale appartenente al gruppo della linnaeite, ha struttura analoga alla cuprorhodsite.

Etimologia  
Il nome deriva dalla composizione chimica: ferro, rhod (rodio), s (zolfo) ed il suffisso -ite proprio dei minerali.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Voci correlate 
 Prassoite

Collegamenti esterni 

Solfuri e sali dello zolfo (minerali)